Walka o przetrwanie (oryg. Predator's Prey, 2005) - brytyjski program dokumentalny, pokazujący polowania drapieżników. Program emitowany był na Animal Planet. Lektorką w oryginalnej wersji była Jessica Brohn, a w polskiej Justyna Gardzińska.

Opis
W każdym odcinku przedstawione jest polowanie konkretnego drapieżnika na ofiarę. Podawane są cechy obu, np.: waga, długość, szybkość itp. Każdy drapieżnik i każda ofiara ma swoją własną strategię na przeżycie. Dzięki komputerowej technologii zostały pokazane techniki polowań i obrony zwierząt.

Autorzy programu sfilmowali zwierzęta z takich miejsc jak pustynia Kalahari, Madagaskar, afrykańska sawanna, Ocean Atlantycki i wiele innych.

Brytyjskie telewizyjne seriale dokumentalne
Telewizyjne programy popularnonaukowe